Красногварде́йский бульва́р — название бульваров в различных населённых пунктах России.

 Красногвардейский бульвар — бульвар в Центральном административном округе Москвы.
 Красногвардейский бульвар — бульвар в Подольске.

См. также 
 Красногвардейская площадь
 Красногвардейская улица
 Красногвардейский мост
 Красногвардейский переулок
 Красногвардейский проезд